Last (Agitation Free), een muziekalbum
 Last (volume), een oude inhoudsmaat
 Vracht, vervoerd materiaal
 Belasting (elektrotechniek), van elektrische stroom
 Instructie, opdracht (zoals in: op last van)
 Testamentaire last: voorwaarde voor een verkrijging

Personen met de achternaam Last:
 Gerben Last
 Jef Last
 James Last
 Clifford Last
 Frederich Frans Ludwich Ullerich Last